Cseh, a csehek legendás ősatyja
cseh nyelv
cseh nép
Csehország